

Geografia 
 Spagna
 Pinilla de Jadraque – città nella comunità autonoma di Castiglia La Mancia
 Pinilla de los Barruecos – città nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn
 Pinilla de los Moros – città nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn
 Pinilla de Molina – città nella comunità autonoma di Castiglia La Mancia
 Pinilla de Toro – città nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn
 Pinilla del Campo – città nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn
 Pinilla del Valle – città nella comunità autonoma di Madrid
 Pinilla Trasmonte – città nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn

Persone 
 Antonio Pinilla – calciatore spagnolo
 Enrique Pinilla – compositore, direttore d'orchestra e critico musicale peruviano
 Mauricio Pinilla – calciatore cileno